Кубок французької ліги з футболу 2011–2012 — 18-й розіграш Кубка ліги у Франції. Втретє поспіль переможцем став Марсель.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 липня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 липня 2011

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2011

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 2011

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2011

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2012

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 лютого 2012

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2011–2012
Франція
Франція
2011 у французькому спорті
2012 у французькому спорті